Stålnacke är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:
Erik Stålnacke
Maria Ståhlnacke
Torsten Stålnacke
Ylva Stålnacke